Gareth Edwards peut désigner :
 Gareth Edwards (1947-), international de rugby à XV gallois
 Gareth Edwards (1975-), réalisateur anglais